

Film
The Resolve – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
The Resolve – film del 2014 diretto da Russ Cootey

TV
The Resolve – serie tv